Wilhelm Gliese – niemiecki astronom
 katalog Gliesego – katalog astronomiczny najbliższych gwiazd
 (1823) Gliese – planetoida z pasa głównego planetoid

 Niektóre gwiazdy
 Gliese 1 – czerwony karzeł, jedna z najbliższych gwiazd (odległość 14,23 lat świetlnych)
 Gliese 687 – czerwony karzeł, jedna z najbliższych gwiazd (odległość 14,7 lat świetlnych)
 Gliese 674 – czerwony karzeł, jedna z najbliższych gwiazd (odległość 15 lat świetlnych)
 Gliese 876 – czerwony karzeł, jedna z najbliższych gwiazd (odległość 15,3 lat świetlnych)
 Gliese 832 – czerwony karzeł, jedna z najbliższych gwiazd (odległość 16,1 lat świetlnych)
 Gliese 710 – czerwony karzeł, odległość 62 lata świetlne (za 1,4 mln lat: 77 dni świetlnych)

 Zobacz też